Vigny puede referirse a: 

 Vigny, comuna francesa situada en el departamento de Mosela.
 Vigny, comuna francesa situada en el departamento de Valle del Oise.
 Vigny, nombre alternativo de Liève, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Trou-de-Nippes.